

Cinema 
 Il muro (Mur) – film del 2004 diretto da Simone Bitton

Letteratura 
 Il muro – raccolta di cinque racconti dello scrittore e filosofo francese Jean-Paul Sartre pubblicata nel 1939

Musica 
 Il muro – singolo del 2003 di Anna Oxa, estratto dal suo album Ho un sogno
 Il muro – singolo del 2011 di Loredana Errore, primo estratto dal suo album di debutto L'errore